Dão (futebolista), brasileiro

Localidades em Portugal
 Região Demarcada do Dão
 Rio Dão
 Dão-Lafões
 Santa Comba Dão
 Santa Comba Dão (freguesia)
 Ferreirós do Dão
 Fornos de Maceira Dão
 Foz do Dão
 Nova Foz do Dão
 Lajeosa do Dão
 Moimenta de Maceira Dão

Desambiguações de topônimos